Teichfledermausgewässer bzw. Teichfledermaus-Gewässer steht für

 Teichfledermausgewässer (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Cuxhaven
 Teichfledermausgewässer (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in den Landkreisen Friesland und Wittmund
 Teichfledermausgewässer in der Gemeinde Schwanewede, Naturschutzgebiet im Landkreis Osterholz
 Teichfledermausgewässer bei Oberhammelwarden und Lienen, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Wesermarsch
 Teichfledermaus-Gewässer in der Nienburger Marsch, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Nienburg/Weser